El paral·lel 68º nord és una línia de latitud que es troba a 68 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 68° de latitud nord, un grau de longitud equival a  41,882 km; la longitud total del paral·lel és de 15.056 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.546 km i a 2.456 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 68º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 7.528 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 4.912 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 68º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|-

| 
! scope="row" | 
| Illa de Moskenesøya
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Vestfjorden
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes d'Engeløya, Lundøya i Finnøya, i el continent (Nordland)
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 5 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Kola
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Blanc
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Kanin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de l'Obi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar dels Txuktxis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Yukon Territoris del Nord-oest Nunavut
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de la Coronació
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes Couper, Berens i illes Lawford, Nunavut,  Passa al nord de l'illa Hepburn, Nunavut,  Passa al sud de les illes Jameson, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Bathurst Inlet
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illes Chapman
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Bathurst Inlet
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Lewes, Nunavut,  Illa Fishers, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de la Reina Maud
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa O'Reilly, Península de Klutschak i Península Adelaide
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Chantrey Inlet
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia Committee
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Wales i península de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa del Príncep Carles, Illa Air Force i illa Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Davis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Knud Rasmussen Range
|-
| 
! scope="row" | 
| Crown Prince Frederick Range
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 67º nord
 Paral·lel 69º nord

Referències 

Línies de latitud